Bernartice bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Bernartice u Dolních Kralovic im Okres Benešov,
 Gemeinde Bernartice nad Odrou im Okres Nový Jičín, 
 Gemeinde Bernartice u Milevska im Okres Písek,
 Gemeinde Bernartice u Trutnova im Okres Trutnov,
 Gemeinde Bernartice u Javorníka (Barzdorf bei Jauernig) im Okres Jeseník,
 Ortsteil von Kolinec im Okres Klatovy,
 Ortsteil von Stráž u Tachova im Okres Tachov.